L'expression puissance mondiale peut désigner :
une grande puissance
une superpuissance
une Hyperpuissance